

Localidades

Cerro Gordo (Carolina do Norte)
Cerro Gordo (Illinois)
Condado de Cerro Gordo

San Ignacio Cerro Gordo

Outros 

 Minas de Cerro Gordo — coleção de minas abandonadas localizadas na Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos